Municipio de Griggs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Griggs (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de St. Francis
 Municipio de Griggs (condado de Ida, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ida.